Invincible Spirit steht für:

 Invincible Spirit (Pferd) (* 1997), irisches Rennpferd 
 The Invincible Spirit, deutsches Musikprojekt